Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie to zawody pływackie. Ich organizatorem jest FINA – Światowa Federacja Pływacka. Zawody odbywają się na krótkim basenie (25-metrowym). Są one mniej prestiżowe niż rozgrywane co dwa lata mistrzostwa świata w pływaniu. W ramach zawodów rozgrywane są tylko konkurencje pływackie.

Historia mistrzostw 
Zawody rozgrywane są od 1993 roku.

Konkurencje mistrzostw 

Zawodnicy i zawodniczki startują w 5 stylach pływackich: stylu dowolnym (kraul), stylu motylkowym (delfinie), stylu grzbietowym, stylu klasycznym (żabce) oraz w stylu zmiennym. Na rozgrywane konkurencje składają się (odpowiednio kobiet i mężczyzn):

 Indywidualnie:
 50 m (wszystkie style oprócz zmiennego)
 100 m (wszystkie style)
 200 m (wszystkie style)
 400 m (dowolny i zmienny)
 800 m (dowolny, tylko kobiety)
 1500 m (dowolny, tylko mężczyźni)
 Sztafety:
 4 × 100 m (dowolny i zmienny)
 4 × 200 m (dowolny)

Tabela medalowa 
Stan po MŚ 2018

Zobacz też 
 mistrzostwa świata w pływaniu
 mistrzostwa Europy w pływaniu
 mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie
 pływanie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Pływacki
 Fédération Internationale de Natation (FINA) – Światowa Federacja Pływacka
 swimrankings.net

!